Mužská dvouhra ATP Shenzhen Open 2018 probíhala ve druhé polovině září 2018. Do singlové soutěže šenčenského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený belgický tenista David Goffin, kterého ve druhém kole vyřadil Skot Andy Murray.

Vítězem se stal 23letý japonský kvalifikant Jošihito Nišioka, jenž ve finále zdolal 27letého, a o sto míst výše postaveného Francouze, Pierra-Huguese Herberta po třísetovém průběhu 7–5, 2–6 a 6–4. Z debutového finále na okruhu ATP Tour si tak připsal premiérové turnajové vítězství. Bodový zisk Nišioku vrátil do elitní světové stovky na 95. místo.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Shenzhen Open
ATP World Tour 2018